Jowitt ist der Familienname folgender Personen:

 Deborah Jowitt (* 1934), US-amerikanische Choreografin, Tanzkritikerin und Autorin
 William Jowitt, 1. Earl Jowitt (1885–1957), britischer Jurist und Politiker der Labour Party